Буй-Дева́нт (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Рабастенс-де-Бигор. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65102.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 105 км западнее Тулузы, в 19 км к северо-востоку от Тарба.

Коммуна расположена в местности Бигорр. На западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 20 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 12 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 9 были экономически активными, 3 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 61,5 %). Из 9 активных жителей работали 9 человек (4 мужчины и 5 женщин), безработных не было. Среди 3 неактивных 0 человек были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи